Wul ist der Familienname folgender Personen:

 Benzion Moissejewitsch Wul (1903–1985), russischer Physiker
 Stefan Wul (eigentlich Pierre Pairault; 1922–2003), französischer Science-Fiction-Autor